Querfeldein bezeichnet:
 Querfeldeinlauf, eine Variante des Laufsports; siehe Crosslauf
 Querfeldeinrennen, Cyclocross im Radsport
 Querfeldein-Geschwindigkeit von Panzern – sie ist meist deutlich geringer als auf Straßen

Siehe auch:
 Cyclocross-Weltmeisterschaften
 Cross (Begriffsklärung)